Baggini ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Baggini (1936–2015), römisch-katholischer Geistlicher
 Julian Baggini (* 1968), britischer Philosoph